

Geografia 
 Auzouville-Auberbosc – comune francese nella regione della Normandia
 Auzouville-l'Esneval – comune francese nella regione della Normandia
 Auzouville-sur-Ry – comune francese nella regione della Normandia
 Auzouville-sur-Saâne – comune francese nella regione della Normandia